Яницький Василь Іванович (?—?) — командир полку Дієвої армії УНР.
 Яницький Віталій Анатолійович (нар. 1976) — український підприємець, венчурний інвестор.
 Яницький Володимир Ярославович (1975—2015) — український військовик 24-ї окремої механізованої бригади (Яворів).
 Яницький Йосип Кузьмович (нар. 1939) — український співак, бандурист, педагог.
 Яницький Микола Федорович (1891—1979) — радянський бібліотечний діяч, книгознавець, бібліограф, історик, географ, статистик, доктор географічних наук, професор, письменник.
 Яницький Олександр Миколайович (1871—1943) — український біофізик.
 Яницький Тарас Йосипович (нар. 1977) — український співак, бандурист, педагог.

 Яницька (Шмідт) Віра Федорівна (1889—1937) — російська та радянська психоаналітик та педагог; секретар Російського психоаналітичного товариства.

Українські прізвища